Fenile ima više značenja:
 Fenile, Bergamo
 Fenile, Pesaro-Urbino
 Fenile, Rovigo
 Fenile, Sondrio